Нур ад-Ди́н — арабский лакаб, переводящийся как «Свет веры» (от  — свет,  — вера, религия), также Нур эд-Дин, Нуреддин, Нуредин и т. п.:
 Нур ад-Дин Махмуд (1116—1174) — правитель и военачальник из династии Зенгидов, атабек Халеба (с 1146), эмир Дамаска (с 1154). 
 Нур ад-Дин Мухаммад II (1148—1210) — низаритский-исмаилитский имам Аламутского периода. 
 Нураддин (ум. 1440) — князь Ногайской Орды (с 1426), младший сын Едигея. Впоследствии его имя стало нарицательным: 
 Нурадин — титул наследника и младшего соправителя бия (правителя) в Ногайской Орде, введённый в 1537 году. 
 Нуреддин — титул третьего по значимости лица в Крымском ханстве, введённый в 1578 году ханом Мехмедом II Гераем для своего старшего сына.
 Нуреддин-паша (1873—1932) — турецкий военачальник, участник греко-турецких войн; член парламента. См. также 
 Нуреддин, Жюльет (род. 1962) — французская певица и автор песен.